Церква Успіння Пресвятої Богородиці — парафія і храм греко-католицької громади Підволочиського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Городниця Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
До 1930 року в с. Городниця не було церкви. Греко-католики належали до парафії с. Криве.

У 1930 році греко-католики с. Городниці розпочали будівництво свого храму. Найбільш активним жертводавцем був Дмитро Голояд. У 1935 році було закінчено будівництво церкви і в тому ж році владика Іван Бучко освятив храм Успіння Пресвятої Богородиці.

У 1946—1973 роках храм був закритим. У 1973—1991 роках парафія і храм належали РПЦ. У 1991 році громада села розділилася на конфесії УГКЦ і УАПЦ, остання у 2004 році перейшла в ПЦУ. Храм використовується почергово.

На парафії діє Вівтарна дружина та братство «Апостольство молитви».

На території парафії є хрест на честь 1000-ліття Хрещення Руси-України та місійний хрест (місія відбулася у 1997), фігура Матері Божої на честь 1025-ліття Хрещення Руси-України, жертводавцем якої є родина Марії Голояд.

У власности парафії є храм.

Парохи 
 о. Василь Зварич (1930-ті—1946),
 о. Анатолій Барчук,
 о. Григорій Карпець (1987—1991),
 о. Ярослав Зварич (1987—1991),
 о. Андрій Говера (1991—1993),
 о. Юрій Кіндзерський (з 1993).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Городниця (Тернопільський район)
Церкви Успіння Пресвятої Богородиці
Культові споруди, побудовані 1935
засновані в Україні 1935